Тардисоды () — серия мини-эпизодов и спин-офф британского телесериала «Доктор Кто», созданные для сопровождения второго сезона сериала. Сделанные для «Доктора Кто» продюсерами BBC Wales, каждый Тардисод длится приблизительно одну минуту.

Первый Тардисод, приквел к серии «Новая Земля», был показан 1 апреля 2006 года. Новые Тардисоды выпускались за неделю до выхода каждого эпизода в эфир, сразу после окончания премьеры новой серии на BBC One.

Тардисоды рекламировались на телеканале BBC One.

Загрузка эпизодов Тардисодов с мобильных телефонов оказалась не так популярна, как ожидалось: около 40 000 загрузок, в среднем 3,000 на каждый из эпизодов. Загрузка же с персональных компьютеров производилась гораздо чаще: 2,6 миллионов загрузок.

Синопсисы

Тардисод 1 — «Новая Земля» 
Как утверждают Сёстры Изобилия, на Новой Земле можно излечиться от всех болезней.

Тардисод 2 — «Клык и коготь» 
В XVI-ом веке нечто странное и мрачное падает на Землю в окрестностях Шотландии.

Тардисод 3 — «Встреча в школе» 
Микки ищет в компьютере информацию для Доктора и Розы о активности НЛО и находит её в средней школе Джеффри Вейл.

Тардисод 4 — «Девушка в камине» 
Ионная вспышка наносит большие повреждения космическому кораблю.

Тардисод 5 — «Восстание киберлюдей» 
Джон Люмик - самый богатый и влиятельный человек в Англии в параллельном мире, желающий облегчить жизнь каждого разумного существа.

Тардисод 6 — «Век стали» 
По всей Англии распространяется указ Джона Люмика киберлюдям: провести апгрейд и удалить неподходящих.

Тардисод 7 — «Фонарь идиота» 
Неожиданная опасность от телевизоров грозит зрителям в Англии перед коронацией королевы.

Тардисод 8 — «Невозможная планета» 
Капитан Уокер готов исследовать загадочную планету Кроп Тор.

Тардисод 9 — «Темница Сатаны» 
Опасность распространяется по всей станции людей на Кроп Тор.

Тардисод 10 — «Любовь и монстры» 
ЛИНДА — группа людей, желающих как никто встретиться с загадочным Доктором.

Тардисод 11 — «Бойся её» 
Девочка из Лондона очень любит рисовать, а в шкафу её затаилось нечто тёмное.

Тардисод 12 — «Армия призраков» 
Всех, кто что-либо знает о Докторе, забирают люди из загадочной организации «Торчвуд».

Тардисод 13 — «Судный день» 
Опасность грозит всему человечеству, ибо на Землю явились далеки и киберлюди.

Примечания

Ссылки 
 Announcement of Tardisodes 
 
 BBC — Annual Report and Accounts 2006/2007 

Спин-оффы телесериала «Доктор Кто»
Мини-эпизоды телесериала «Доктор Кто»
Веб-сериалы, запущенные в 2006 году
Веб-сериалы, завершённые в 2006 году
Научно-фантастические веб-сериалы
Веб-сериалы Великобритании
Веб-сериалы на английском языке
Списки эпизодов веб-сериалов